Els ornitosúquids (Ornithosuchidae, gr. 'cocodrils aus') és una família extinta d'arcosaures pseudosuquians (parents llunyans dels cocodrils moderns) del període Triàsic. Els ornitosúquids eren quadrúpedes i facultativament bípedes (per exemple, com els ximpanzés), el que significa que tenien la capacitat de caminar sobre dues cames durant períodes curts de temps. Tenien uns musells característics i inclinats, ossos de turmells únics "invertits en cocodril" i diverses altres característiques que els distingeixen d'altres arcosaures. Els ornitosúquids es van estendre geogràficament durant les etapes carnià i nòria del Triàsic tardà amb membres coneguts de l'Argentina, el Brasil i el Regne Unit. Actualment es coneixen quatre gèneres, que inclouen Ornithosuchus, Venaticosuchus, Dynamosuchus i Riojasuchus. La família va ser erigida per primera vegada pel paleontòleg alemany Friedrich von Huene el 1908.

Filogènia 
Generalment es considera que els ornithosuchidae es troben dins del clade més gran Suchia, que inclou etosaures, rauisuchians i cocodilomorfs. A continuació es mostra un cladograma basat en Nesbitt (2011), que mostra la ubicació d'Ornithosuchidae als Archosauriformes.

Referències 

Crurotarsis del Triàsic